The Banker's Daughter –  cortometraggio del 1912 diretto da Fred Loomis
 The Banker's Daughter –  cortometraggio del 1913 prodotto dalla Eclair American
 La figlia del banchiere (The Banker's Daughter) – film del 1914 diretto da William F. Haddock e Edward M. Roskam
 The Banker's Daughter –  film del 1927 diretto da Walt Disney